Evaristo Pérez Carrión (n. 1959), cestista dominicano
 Evaristo Pérez Torices (n. 1960), allenatore di pallacanestro spagnolo